San Gioacchino ist der Name verschiedener Kirchen:

 San Gioacchino (Palermo) in Palermo
 San Gioacchino ai Prati di Castello in Rom